Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес з рахунком 6–2, 6–1.

Сіяні пари 
Сіяних гравчинь вказано нижче. Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес - чемпіонки; для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Official Results Archive (ITF) 
 Official Results Archive (WTA) 

Жінки, парний розряд
French Open, жінки, парний розряд
1996 у французькому спорті